Le mot Playboy peut désigner :
 Playboy Enterprises :
 Playboy, le magazine ;
 Playboy TV ;
 Manoir Playboy ;
 Playboy Bunny ;
 The Playboy Club, série télévisée ;
 Les Girls de Playboy, émission de télé-réalité ;
 Return to the Playboy Mansion, un album de Dimitri from Paris ;
 Play Boy, chanson d'Indochine ;
 Playboy, chanson d'Ann-Christine Nyström représentant la Finlande au concours Eurovision de la chanson 1966 ;
 Play boy, roman de Constance Debré, 2018 ;
 Play-boy ou playboy, terme de franglais utilisé pour désigner un homme élégant qui aime les plaisirs de la vie facile et les femmes (« séducteur impénitent », « collectionneur de conquêtes féminines »).

Homonymie de titre